Alling (gemeente), een gemeente in Duitsland
 Alling (parochie), een parochie in Denemarken